Ratlam (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Ratlam (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Ratlam